

Tecnologia 
 Reattore nucleare ad acqua pressurizzata, tipo di reattore nucleare a fissione

Codici 
 PWR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Walter (Stati Uniti)